Borgarholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Borgarholmen, Pargas, Åboland, 
 Borgarholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Bärgarholmen

Robotskapade Finlandförgreningar